La Chapelle-Blanche (en bretó Ar Chapel-Wenn, gal·ló La Chapèll-Blaunch) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 165 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Chapelle Blanche, La